WBA steht für:
 Flugplatz Wahai – Flughafen auf der Insel Seram, Indonesien (IATA-Flughafencode)
 Weiterbewilligungsantrag – ein Antrag zur „Weiterbewilligung“ für „Arbeitslosengeld II“
 Weiterbildungsakademie Österreich – berufsbegleitendes Qualifizierungs- und Anerkennungssystem für Erwachsenenbildner in Österreich
 West Bromwich Albion – ein englischer Fußballclub
 Why-Because-Analysis – eine logische Methode in der Unfallanalyse
 Wohnbezirksausschuss in der DDR, siehe Nationale Front #Sonstige Aktivitäten der Nationalen Front
 World Backgammon Association
 World Boardsailing Association – ein Windsurfverband
 World Boxing Association – eine US-amerikanische Sport-Organisation

wba steht für:
 Warao (Sprache) (ISO-639-3-Code),  von den Warao gesprochene indigene Sprache Südamerikas

WBA